Roppen ist ein Ortsname:
 Roppen, Gemeinde im Bezirk Imst, Bundesland Tirol, Österreich
 Roppen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Schirokopolje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland